Пурасе:

 Пурасе — активный стратовулкан в провинции Каука в Колумбии.
 Пурасе — национальный природный парк Колумбии.
 Пурасе — город и муниципалитет в Колумбии.